Qadamgah peut désigner :

 Qadamgah (Fars)